Il singolare del torneo di tennis Bad Lippspringe Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Kohlmann che ha battuto in finale Rainer Schüttler 4-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Dick Norman (secondo turno)
 Rainer Schüttler (finale)

 John van Lottum (quarti di finale)
 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Geoff Grant (primo turno)
 Christophe Van Garsse (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bad Lippspringe Challenger 1997